L'acido eleostearico è un acido grasso, isomero coniugato dell'acido linolenico:
 acido α-eleostearico, 18:3Δ9c,11t,13t, individuato nell'olio di tung.
 acido β-eleostearico, isomero tutto trans, 18:3Δ9t,11t,13t.